Mathieu Auguste Geffroy (* 21. April 1820 in Paris; † 16. August 1895 in Bièvres) war ein französischer Geschichtsschreiber.

Geffroy besuchte das Collège Charlemagne und 1840 bis 1843 die École normale supérieure. Hierauf wurde er Lehrer für Geschichte an den Kollegien in Dijon, Clermont und Collège Louis le Grand in Paris und 1852 Professor der Geschichte an der Fakultät in Bordeaux.

1854 unternahm er eine wissenschaftliche Reise nach Schweden. Nachdem er 1862 zum Lehrer an der höheren Normalschule und 1872 zum Professor der alten Geschichte an der Fakultät in Paris ernannt sowie 1874 an Stelle Augustin Thierrys zum Mitglied der Akademie erwählt worden war, erhielt er 1875 die Direktion der Französischen Schule in Rom, die er bis Ende 1882 leitete.

Werke 
 Histoire des États scandinaves (1851)
 Notices et extraits des manuscrits français en Suède et Danemark (1855)
 Gustave III et la cour de France (1867, 2 Bde.)
 Rome et les barbares (1874)
 École française zu Rom (1876 und 1884)
 Lettres inédites de Charles XII (1852)
 Correspondance secrète de Marie-Antoinette (zusammen mit Alfred d'Arneth, 1859)
 Lettres inédites de la Princesse Des Ursins (1859, Rom)
 Études italiennes. Florence (La Renaissance) (1898)

Historiker
Mitglied der Accademia dei Lincei
Mitglied der Académie des sciences morales et politiques
Franzose
Geboren 1820
Gestorben 1895
Mann